Egon Endres ist der Name folgender Personen:

* Egon Endres (Jurist) (1902–1983), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Egon Endres (Sozialwissenschaftler) (* 1960), deutscher Sozialwissenschaftler